Папирий — древнеримское родовое имя.
 Папирии () — один из древнеримских родов.
 Папирий — великий понтифик, автор ряда римских законов; его имя спорно.